Génos est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Génos (Haute-Garonne), une commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Génos (Hautes-Pyrénées), une commune française  du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.

Littérature 
 Génos (bande dessinée), titre du troisième tome de la série de bande dessinée Finkel.

Voir aussi 
 Genos (Grèce antique).
  Le genos dans les cinq universaux.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France